Hollywood Confidential – film del 1997 diretto da Reynaldo Villalobos
Hollywood Confidential (The Cat's Meow) – film del 2001 diretto da Peter Bogdanovich